kupiec – osoba zajmująca się handlem
 Kupiec – amerykańska firma konstruująca samochody wyścigowe
 Kupiec – czasopismo handlowo-ekonomiczne
 Kupiec Polski – pismo Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
 Kupiec Poznański – centrum handlowo-biurowe
 Kupiec wenecki – komedia autorstwa Williama Szekspira
 Kupiec wenecki (film 2004) – film z 2004 roku w reżyserii Michaela Radforda
 Kupiec – marka i producent żywności z Paprotni
 Kupiec (bajka) – bajka Iwana Kryłowa

Osoby 
 Aniela Kupiec – działaczka społeczna, autorka opowiadań
 Bronisław Kupiec – techniki-fotografik
 Jan Kupiec – polski poeta i działacz oświatowy i polityczny
 Magdalena Kupiec – pływaczka
 Władysław Kupiec – sędzia i poseł na Sejm PRL
 Zbigniew Kupiec – architekt